Дерон Вільямс  (, 26 червня 1984) — американський баскетболіст, олімпійський чемпіон.

Виступи на Олімпіадах

Статистика кар'єри в НБА

Регулярний сезон 

|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Юта Джаз
| 80 || 47 || 28.8 || .421 || .416 || .704 || 2.4 || 4.5 || .8 || .2 || 10.8
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Юта Джаз
| 80 || 80 || 36.9 || .456 || .322 || .767 || 3.3 || 9.3 || 1.0 || .2 || 16.2
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Юта Джаз
| 82 || 82 || 37.3 || .507 || .395 || .803 || 3.0 || 10.5 || 1.1 || .3 || 18.8
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Юта Джаз
| 68 || 68 || 36.8 || .471 || .310 || .849 || 2.9 || 10.7 || 1.1 || .3 || 19.4
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Юта Джаз
| 76 || 76 || 36.9 || .469 || .371 || .801 || 4.0 || 10.5 || 1.3 || .2 || 18.7
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Юта Джаз
| 53 || 53 || 37.9 || .458 || .345 || .853 || 3.9 || 9.7 || 1.2 || .2 || 21.3
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Нью-Джерсі Нетс
| 12 || 12 || 38.0 || .349 || .271 || .793 || 4.6 || 12.8 || 1.3 || .3 || 15.0
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Нью-Джерсі Нетс
| 55 || 55 || 36.3 || .407 || .336 || .843 || 3.3 || 8.7 || 1.2 || .4 || 21.0
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Бруклін Нетс
| 78 || 78 || 36.4 || .440 || .378 || .859 || 3.0 || 7.7 || 1.0 || .4 || 18.9
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Бруклін Нетс
| 64 || 58 || 32.2 || .450 || .366 || .801 || 2.6 || 6.1 || 1.5 || .2 || 14.3
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Бруклін Нетс
| 68 || 55 || 31.1 || .387 || .386 || .834 || 3.5 || 6.6 || .9 || .3 || 13.0
|-
| align="left" | 
| align="left" | Даллас Маверікс
| 65 || 63 || 32.4 || .414 || .344 || .869 || 2.9 || 5.8 || .9 || .2 || 14.1
|- class="sortbottom"
| style="text-align:center;" colspan="2" | Кар'єра
| 781 || 727 || 34.8 || .445 || .357 || .822 || 3.2 || 8.3 || 1.1 || .3 || 16.8
|- class="sortbottom"
| style="text-align:center;" colspan="2" | Матчі всіх зірок
| 3 || 0 || 21.3 || .552 || .500 || .000 || 2.3 || 5.7 || 2.0 || .7 || 13.0

Плей-оф 

|-
| style="text-align:left;"| 2007
| style="text-align:left;"| Юта Джаз
| 17 || 17 || 38.6 || .452 || .333 || .790 || 4.3 || 8.6 || 1.5 || .2 || 19.2
|-
| style="text-align:left;"| 2008
| style="text-align:left;"| Юта Джаз
| 12 || 12 || 42.8 || .492 || .500 || .773 || 3.6 || 10.0 || .6 || .3 || 21.6
|-
| style="text-align:left;"| 2009
| style="text-align:left;"| Юта Джаз
| 5 || 5 || 42.2 || .414 || .360 || .829 || 3.8 || 10.8 || 1.8 || .4 || 20.2
|-
| style="text-align:left;"| 2010
| style="text-align:left;"| Юта Джаз
| 10 || 10 || 39.8 || .450 || .392 || .802 || 2.7 || 10.2 || 1.0 || .4 || 24.3
|-
| style="text-align:left;"| 2013
| style="text-align:left;"| Бруклін Нетс
| 7 || 7 || 41.7 || .425 || .395 || .822 || 3.1 || 8.4 || 1.0 || .6 || 20.6
|-
| style="text-align:left;"| 2014
| style="text-align:left;"| Бруклін Нетс
| 12 || 12 || 35.7 || .395 || .340 || .800 || 3.2 || 5.8 || 1.1 || .2 || 14.5
|-
| style="text-align:left;"| 2015
| style="text-align:left;"| Бруклін Нетс
| 6 || 6 || 32.0 || .391 || .423 || .857 || 6.2 || 5.5 || 1.3 || .0 || 11.8
|-
| style="text-align:left;"| 2016
| style="text-align:left;"| Даллас Маверікс
| 3 || 3 || 16.3 || .333 || .429 || .000 || .7 || 2.7 || .3 || .0 || 5.0
|- class="sortbottom"
| style="text-align:center;" colspan="2" | Кар'єра
| 72 || 72 || 38.1 || .439 || .393 || .801 || 3.6 || 8.2 || 1.1 || .3 || 18.5

Примітки

Зовнішні посилання 
 Досьє на sport.references.com 

Афроамериканські баскетболісти
Олімпійські чемпіони США
Гравці збірної США з баскетболу
Розігруючі захисники
Уродженці Західної Вірджинії
Олімпійські чемпіони з баскетболу
Баскетболісти на літніх Олімпійських іграх 2008
Баскетболісти на літніх Олімпійських іграх 2012
Баскетболісти «Юта Джаз»
Баскетболісти «Бруклін Нетс»
Баскетболісти «Бешикташа»
Баскетболісти «Даллас Маверікс»
Баскетболісти «Клівленд Кавальєрз»
Спортсмени з Західної Вірджинії
Спортсмени з Техасу